

Nom commun 
Foi est un nom qui peut désigner :
 la foi, le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un, c'est également une des trois vertu théologale ;
 la foi est un meuble en héraldique formé par une poignée de main.

Nom propre 
 Foi est le nom d'une sainte : Foi de Rome (Sainte Foi), une martyre chrétienne ayant vécu au II siècle.

Sigle militaire 
FOI est un sigle qui peut désigner :
 Fruit of Islam, la branche paramilitaire de Nation of Islam ;
 FOI 2 ou Deuxième Force opérationnelle interarmées, la principale unité de forces spéciales des Forces canadiennes ;
 FOI X ou Force opérationnelle interarmées X, une unité de haute disponibilité du Commandement du renseignement des Forces canadiennes.